Biografies:
 Álvaro o Álvaro Navarro Serra (Faura, 1973), pilotaire 
 Francesc-Marc Álvaro i Vidal (Vilanova i la Geltrú, 1967), periodista i assagista català 
 Julià Álvaro Prat Mònica Álvaro Cerezo (Vila-real, 1975), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes a la IX Legislatura per Compromís
 Miscel·lània: Don Álvaro''', municipi a la província de Badajoz (Extremadura, Espanya)